Long'en si (chin. 隆恩寺) bezeichnet verschiedene buddhistische Klöster:

 Long'en si (Peking)
 Lungngön Gar im Kreis Gâde, Qinghai